H-Schaltung steht für:
 Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen, siehe Fahrzeuggetriebe
 Brückenschaltung in der Elektronik